Dusy ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Dusy (1837–1898), US-amerikanischer Geschäftsmann und Erfinder des Fresno Scraper
 Tanja Dusy (* 1964), deutsche Kochbuchautorin und Journalistin